Robert Hales peut désigner :

 Robert de Hales (1325-1381), grand maître des chevaliers hospitaliers d'Angleterre ;
 Robert D. Hales (1932-2017), apôtre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.